Флавий Сабин Антиох Дамоник () — восточноримский государственный деятель второй половины V века.

Дамоник происходил из столицы провинции Сирия Антиохии-на-Оронте. В 449/450 или 464/465 году он занимал должность комита консистория и начальника, возглавлявшего пограничные войска в Фиваиде. В 468 году Дамоник, по всей видимости, находился на посту военного магистра и был главнокомандующим всеми сухопутными войсками, принявших участие в экспедиции Василиска против Вандальского королевства. Он погиб во время финального , прыгнув в море в полном снаряжении, но не сдавшись.

Литература 
 

Чиновники Римской империи
Военачальники Византии
Военные магистры
Военачальники V века
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах